Pura (Suíça) — comuna
Pura (templo) — templo hindu típico do Bali

Desambiguações de topônimos